Значо́к () — невеличка, металева пластинка прямокутної, округлої і т. ін. форми з певними зображеннями, якою нагороджують кого-небудь за заслуги або яку носять на знак солідарності з ким-, чим-небудь, належності до якоїсь організації чи на згадку про визначну подію. 
 Значо́к () — піктограма, зображення, що має певне значення; умовний знак; Предмет, що має якесь умовне значення. 
 Значо́к () — розм. «іконка», невеличкий малюнок, елемент графічних інтерфейсів програмного забезпечення.
 Значо́к — невеличкий прапорець, який присвоюється військовій частині для розпізнавання. (Див. Значок (прапор).)Також є піктограми які показують про вибухо небезпечне, або обережно. Вони показані на Побутові хімії тощо.

Див. також 
 Знак
 Нагорода
 Favicon